Le col de la Lauze peut désigner :
 le col de la Lauze dans le massif de Tabe, entre les communes de Montferrier et Freychenet ;
 le col de la Louze, déformation de Lauze, dans le massif du Beaufortain, entre les communes de Beaufort et La Léchère ;
 le col de la Lauze dans le massif des Cerces, sur les communes de Montgenèvre et Val-des-Prés ;
 le col de la Lauze dans le massif des Corbières, sur la commune de Paziols ;
 le col de la Lauze dans le massif des Écrins, sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ;
 le col de la Lauze dans le massif du Queyras, sur la commune d'Aiguilles ;
 le col de la Lauze dans le massif du Queyras, sur la commune d'Arvieux.

Voir aussi 
 Col de la Loze